Le Grand Léjon est un phare se trouvant en l'entrée de la baie de Saint-Brieuc;
 Le Grand Léjon est un lougre sablier de la baie de Saint-Brieuc.